Le thomsonisme peut désigner :
 Une médecine alternative développée au  par l'américain Samuel Thomson ;
 Une sous-culture informatique consacrée aux ordinateurs de la marque française Thomson Micro-Informatique.